Audacious — свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем.

История 
Audacious — форк плеера Beep Media Player 0.9.7.1, который, в свою очередь, является форком XMMS. Уильям Питкок решил сделать форк после того, как команда разработчиков объявила о завершении разработки, чтобы приступить к разработке нового поколения плеера — BMPx.

Причины создания форка были чисто технические. В Beep Media Player закрались некоторые неточности, которые раздражали пользователей (например, работа с тегами ID3v2). Кроме того, BMP был ограничен в плане функциональности, особенно если это касалось вопросов прослушивания потокового радио.

Возможности

Плагины 
Широкий набор функций в плеере достигается благодаря плагинам. В большинстве случаев полезный набор плагинов поставляется вместе с плеером. В этот набор входят и плагины для воспроизведения форматов MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Monkey’s Audio, и плагины для чтения форматов списков воспроизведения CueSheet, M3U, PLS.

На данный момент выделяют несколько категорий плагинов:
 Декодеры, благодаря которым возможно воспроизведение всевозможных форматов.
 Транспортные плагины — низкоуровневые плагины для взаимодействия с VFS.
 Основные плагины — предоставляют полезные для пользователя функции (например, AudioScrobbler отправляет информацию на last.fm).
 Плагины вывода, работающие с аудиосистемой компьютера
 Визуализация — категория плагинов, отвечающая за визуализацию звука при помощи быстрого преобразования Фурье
 Плагины эффектов, способные преобразовывать выходной звуковой поток
 Плагины для контейнеров, которые могут работать с различными типами плейлистов
 Низкоуровневые плагины, работающие с ядром плеера напрямую

Низкоуровневые плагины обычно не отображаются в списке плагинов.

Скины 

Audacious полностью поддерживает скины для Winamp 2, а также скины в произвольном формате, если возможно. Скины от современных версий Winamp не поддерживаются.
В версии 2.x появился пользовательский интерфейс без поддержки скинов с целью привлечь внимание к возможностям, которые плохо представлены в интерфейсе. Это вторая версия GUI, способная работать параллельно с первой, «скиновой».

Клиенты 
В отличие от XMMS2, Audacious является обычным мультимедиапроигрывателем, а не клиентом. Правда, существует возможность подключиться к Audacious (например, у Conky). Подключение осуществляется через D-Bus, или же через утилиту audtool, специально предназначенную для этих целей.

См. также 
 XMMS
 XMMS2
 BMPx

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Свободные аудиоплееры
XSPF
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL